New Yorker - Német ruházatiáruház-lánc
 The New Yorker - Amerikai magazin